

Geografia 
 Surat – città del Queensland (Australia)
 Surat – comune del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia (Francia)
 Surat – città del Gujarat, capoluogo del distretto di Surat (India)
 Surat Thani – città della Thailandia, capoluogo della provincia di Surat Thani

Altro 
 Surat Shabd Yoga – un termine che indica lo yoga della Luce e del Suono
 Diocesi di Surat Thani – una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Bangkok